Blåman kan syfta på:

 Blåman – fornsvensk benämning för mörkhyade personer, speciellt nordafrikaner
 Blåman (namn) – ett svenskt efternamn
 Kvarteret Blåmannen – ett kvarter på Norrmalm, Stockholm.
 Store Blåmann – berg på ön Kvaløya, Troms utanför Tromsø i Nordnorge